КПС — акронім кирилицею з літер К, П, С. Може означати:
 КПС — Крайова Пластова Старшина.
 КПС — командир повітряного судна.
 КПС — Київський палац спорту.
 КПС — Комуністична партія Сальвадору.
 КПС — Комуністична партія Словаччини.
 КПС — Комуністична партія Словенії
 КПС — Комуністична партія Суринаму.
 КПС — Королівські повітряні сили.
 КПС — Королівське поштове судно.